Palócföld, a palócok által lakott régió
 Palócföld,  1954–2012 között megjelenő folyóirat